Иркутская ТЭЦ — энергетические предприятия Иркутска и Иркутской области:

 Иркутская ТЭЦ-6 (Братск)
 Иркутская ТЭЦ-10 (Ангарск)
 Ново-Иркутская ТЭЦ